Sint-Trudoabdij (Brugge), een abdij in de stad Brugge
Abdij van Sint-Truiden, een voormalige abdij in de stad Sint-Truiden